Тази страница представлява списък, който включва всички канадски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първият канадски пилот участвал във Формула 1

Световни шампиони

Резултати на канадските пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com